Implikation (von lat. implicare „ver-“, „einwickeln“) steht für:

im engeren Sinne:
 Implikation, Operator zur Verbindung von Aussagen in der Logik
 semantische Implikation
 Implikatur, kontextuelle Implikation einer Äußerung

im weiteren Sinne:
 allgemein die Einbeziehung einer Sache in eine andere
 Schlussfolgerung, ein logischer Schluss

Siehe auch: